Кюрдамир — город в Азербайджане, административный центр Кюрдамирского района
 Кюрдамир — село в Загатальском районе Азербайджана
 Кюрдамир — авиабаза вблизи города Кюрдамир в Азербайджане